Securitas:
 Securitas, dea romana della sicurezza
 Securitas AB, azienda svedese specializzata in servizi di sicurezza